Cet article fournit diverses informations sur les équipes et les matchs du Groupe D du Championnat d'Europe de football 2004.

Classement et résultats

Première journée

Tchéquie - Lettonie

Allemagne - Pays-Bas

Deuxième journée

Lettonie - Allemagne

Pays-Bas - Tchéquie

Troisième journée

Pays-Bas - Lettonie

Allemagne - Tchéquie 

Championnat d'Europe de football 2004